Die Abkürzung KrF steht für:
 Kristelig Folkeparti, eine norwegische politische Partei
 Kryptonfluorid, eine Edelgasverbindung

Abkürzung